Кейси Стро (; род. 29 мая 1984, Солт-Лейк-Сити, Юта, США) — американская актриса, кинопродюсер, певица и .

Ранние годы 
Кейси Стро родилась в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в семье Брюса и Синди Стро. У Кейси есть две старших сестры-танцовщицы.

Карьера 
Кейси дебютировала в кино в 2004 году, сыграв роль танцовщицы в фильме «Аммон и король Лэмони». В 2006—2008 годы Стро играла роль Лесли в телесериале «Всё тип-топ, или жизнь Зака и Коди». Всего она сыграла в девяти фильмах и телесериалах.

В 2011 году Кейси дебютировала в качестве продюсера с телесериалом «Шейптаун, США». Также Кейси является танцовщицей и певицей.

Личная жизнь 
С 9 января 2009 года Кейси замужем за кинопродюсером Беном Хиггинсом, с которым она встречалась 13 месяцев до их свадьбы. У супругов есть две дочери — Зетта Ли Хиггинс (род. 08.05.2013) и Летти Луиз Хиггинс (род. 15.10.2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КэйСи Стро